

Geografia 
 Anju – villaggio della provincia di Chahar Mahal e Bakhtiari, in Iran
 Anju – città della provincia del P'yŏngan Meridionale, nella Corea del Nord
 Distretto di Anju – distretto della provincia di Sichuan, in Cina

Altro 
 Anju – nome proprio di persona femminile indiano
 Anju – piatto coreano consumato con alcolici